Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Shannon () :
le comté de Shannon, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
le comté de Shannon, situé dans l'État du Missouri.